Australia
 Normanton – città del Queensland
 Regno Unito
 Normanton – distretto di Derby
 Normanton – parrocchia civile del Rutland
 Normanton – parrocchia civile del West Yorkshire
 Normanton le Heath – parrocchia civile del Leicestershire
 Normanton on Soar – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Normanton on the Wolds – parrocchia civile del Norttinghamshire
 Normanton on Trent – parrocchia civile del Nottinghamshire